12379 Thulin – asteroide della fascia principale
 Ingrid Thulin – attrice svedese
 medaglia di Thulin – premio annuale conferito dalla Swedish Society for Aeronautics and Astronautics.